Donahue ist der Familienname folgender Personen:

 Al Donahue (1904–1983), US-amerikanischer Bandleader
 Alec Donahue (* 1976), US-amerikanischer Cyclocrossfahrer
 Ann Donahue (* um 1955), US-amerikanische Drehbuchautorin und Fernsehproduzentin
 Charles Donahue (* 1941), US-amerikanischer Rechtshistoriker
 Christopher T. Donahue (* 1969), US-amerikanischer Generalleutnant
 Brett Donahue (* 1986), kanadischer Schauspieler
 Claire Donahue (* 1989), US-amerikanische Schwimmerin
 Danielle Donahue (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Dennis Donahue (* 1944), US-amerikanischer Biathlet
 Elinor Donahue (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin
 Heather Donahue (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 James Donahue (1886–1966), US-amerikanischer Leichtathlet
 Jerry Donahue (* 1946), US-amerikanischer Gitarrist und Musikproduzent
 Jocelin Donahue (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Jon Donahue (* 1973), amerikanischer Schauspieler
 Joseph Patrick Donahue (1870–1959), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in New York
 Megan Donahue (* 1962), US-amerikanische Astronomin und Astrophysikerin
 Miles Donahue (* 1944), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Patricia Donahue, US-amerikanische Schauspielerin
 Patrick G. Donahue, US-amerikanischer Schauspieler und Filmschaffender
 Patrick James Donahue (1849–1922), Bischof von Wheeling
 Phil Donahue (* 1935), US-amerikanischer Journalist, Moderator und Filmproduzent
 Sam Donahue (1918–1974), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist, Trompeter und Arrangeur
 Stephen Joseph Donahue (1893–1982), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in New York
 Thomas M. Donahue (1921–2004), US-amerikanischer Planeten- und Weltraumforscher
 Tom Donahue (1928–1975) US-amerikanischer Disc Jockey, Produzent und Konzert-Promoter
 Timothy Donahue (* 1963), US-amerikanischer Manager
 Troy Donahue (1936–2001), US-amerikanischer Schauspieler

Donahue heißt der Ort
 Donahue (Iowa) in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Donohue
 Donohoe
 Donoghue